Magnis (Carvoran) - Romeins fort nabij Carvoran, Northumberland, Engeland
 Magnis (Kenchester) - Romeins plaats nabij Kenchester, Herefordshire, Engeland